Muvasz (luvi mūwa, hettita muwaš, „Az Erős”, i. e. 1400 körül) I. Muvatallisz hettita király első embere. A [[gal mesedi|GAL.MEŠEDI]] címet viselte, amit általában a „királyi testőrség parancsnokaként” fordítanak, valójában attól jóval több volt. Muvasz pontos származása ismeretlen, felmerülhet, hogy Muvatallisz testvére, de mivel a testőrség parancsnoka általában a trónörökös volt, a fia is lehetett.

A Muvatallisz meggyilkolását követő bizonytalan időszakban Mitanniba menekült, ahonnan segítséget várt, miközben Hattiban az ország két táborra szakadt. Tulajdonképpen polgárháborús állapot felé közeledtek, amire még nem volt példa a Birodalomban, és még másfél évszázadig nem is következett be ilyen esemény. A hurrita segélynyújtás egy rövid hettita–hurrita háborúval járt, amelyben Tudhalijasz és Kantuccilisz győzelmet arattak a hurriták felett. A korábban szerencsés Saustatar ettől kezdve Szíriából is kiszorult. Muvasz valószínűleg meghalt az ütközetben, mindenesetre történeti említése ezen felül csak egy datálhatatlan töredéken található. Ezen csak annyi olvasható: „…Muvasz megöli (majd) a királynőt, az anyád…” A mondat folytatásának hiányában nem lehet tudni, hogy az „anya” azonos-e a „királynővel”. Az „anya” valószínűleg Tudhalijasz anyja.

Muvasz származásának kérdése nagyon fontos lenne a Hettita Birodalom történetének e szakaszában, amely általában nagyon homályos. Ha Muvatallisz testvére lett volna, akkor trónbitorlóként viselkedett az összeesküvés után (amelyben valószínűleg nem volt szerepe), és talán a gyilkosokat akarta megbüntetni. Ha Muvatallisz fia volt, akkor csakis a legidősebb herceg lehetett, a trónörökös, akit apja halála után elüldöztek, és csak jogos trónjára akart visszatérni. Ez esetben Kantuccilisz és Tudhalijasz voltak trónbitorlók.

 Család 
A létező adatok alapján származására, rokonságára vonatkozóan több lehetőség adódik. Ami bizonyos, az a GAL.MEŠEDI cím viselése, valamint az, hogy Tudhalijasznak a nagyapja is király volt. Ezen kívül I. Muvatallisz az uralkodása előtt II. Huccijasz GAL.MEŠEDI''-je volt, vagyis feltehető, hogy a fia vagy a testvére lehetett. A lehetőségek a következők:

Lásd még: hettita királyok családfája

Források 
 Muwatalli I
 Kingdoms of Anatolia
 Anatolia 2000–1000

Hettita személyek
Az i. e. 14. században elhunyt személyek